El término langosta hace referencia a varios crustáceos del orden de los decápodos, pero de distintos infraórdenes y familias:

Infraorden Palinura

Familia Palinuridae

 Langostas espinosas, mayormente a cualquier integrante de la familia Palinuridae;
 Langosta europea (Palinurus elephas) y todo el género Palinurus;
 Langosta común del Caribe (Panulirus argus), también conocida como de Florida o de las Indias Occidentales;
 Langosta roja de Baja California (Panulirus interruptus) y todo el género Panulirus; 
 Langostas del género Jasus; en general todos sus miembros, entre los cuales se encuentra la Langosta de Juan Fernández ('Jasus frontalis);

Infraorden Astacidea (cigalas, bogavantes, cangrejos de río)

Familia Nephropidae (de los bogavantes)

Langosta americana (Homarus americanus);

Familia Parastacidae (de los cangrejos de río)

Langosta marrón, especies del género Cherax.

Infraorden Achelata

Familia Scyllaridae 
Scyllarides